Mobilny wojskowy szpital chirurgiczny () – szpital polowy amerykańskich sił zbrojnych
  – powieść Richarda Hookera
 MASH – film w reżyserii Roberta Altmana
 M*A*S*H – serial telewizyjny